Джордж Ф. Р. Эллис (George Francis Rayner Ellis; род. 11 августа 1939, Йоханнесбург, ЮАР) — британский и южноафриканский космолог, специалист по общей теории относительности. Эмерит-профессор Кейптаунского университета, член Лондонского королевского общества (2007), экс-президент , член-учредитель  (ASSAf), член TWAS (2004), член . Лауреат Темплтоновской премии (2004). Совместно со Стивеном Хокингом автор книги Крупномасштабная структура пространства-времени  (1973).

Биография 
Квакер.
Окончил  в 1955 году и затем в 1960 году с отличием Кейптаунский университет (бакалавр физики). Там он первоначально изучал архитектуру, однако вскоре переключился на физику и математику; впоследствии он получит в альма-матер ещё одну бакалаврскую степень с отличием — по обработке бизнес-данных. В 1964 году в Кембриджском университете получил степень доктора философии по прикладной математике и теоретической физике; преподавал там же: с 1965 года исследовательский фелло, с 1967 года ассистент-лектор, с 1970 года университетский лектор. В годы учёбы активно занимался спортом, участвовал в соревнованиях.
С 1974 года преподаватель Кейптаунского университета, с 2004 года в отставке. Выступал против политики апартеида.
В 2005 году приглашённый докладчик на .
Среди его соавторов, помимо упомянутого Стивена Хокинга — Дж. Силк, .

Являлся главредом Journal of General Relativity and Gravitation.

С 1989 по 1992 год президент Международного общества общей теории относительности и гравитации.
Являлся президентом .
Фелло Королевского астрономического общества.

Вместе со своей супругой Мэри проживает в Кейптауне, четверо детей.

Автор более 300 научных работ, главным образом по теории относительности и космологии. Автор 17 статей в Nature.
Среди его книг: The Large Scale Structure of Space Time (1973, with S W Hawking), Dynamical systems and cosmology (1996, with J Wainwright), Is The Universe Open or Closed? The Density of Matter in the Universe (1997, with P Coles), Relativistic Cosmology (2011, with R Maartens and ).

Награды 
  Essay Competition 1st Prize (1979)
 Herschel Medal,  (1984)
 South Africa Medal (Gold),  (1993)
 Star of South Africa Medal (1999)
 Темплтоновская премия (2004)
 South African  lifetime contribution award (2005)
  Gold medal (2005)
 De Beers Gold Medal, South African Institute of Physics (2010)
 Medal of the  for Research Distinction
Кавалер высшей награды ЮАР ордена Мапунгубве в серебре (2006).
Почётный доктор альма-матер в Кейптауне и ещё трёх университетов.

Ссылки 
 http://math_research.uct.ac.za/~ellis/
 http://www.news.uct.ac.za/article/-2015-08-28-profile-professor-george-ellis
 http://www.thepresidency.gov.za/national-orders/recipient/george-ellis-1939
 George Ellis: the down-to-earth cosmologist // «Legends of South African Science», 2017
 Всемирный фестиваль науки
 https://www.closertotruth.com/contributor/george-ellis/profile
 Темплтоновская премия
 http://fortresspress.com/author/george-fr-ellis
 https://www.faraday.st-edmunds.cam.ac.uk/Biography.php?ID=31

Примечания 

Космологи
Физики по алфавиту
Доктора философии
Члены Всемирной академии наук
Члены Королевского астрономического общества
Почётные доктора университета Пьера и Марии Кюри